Кубок президента Казахстана 2012 — шестой розыгрыш ежегодного профессионального международного теннисного турнир, проводимый ITF в рамках своего женского тура и ATP в рамках своего тура Challenger в казахском городе Астана.

Соревнования прошли с 23 по 29 июля.

Соревнования

Одиночные турниры

Мужчины 

 Евгений Донской обыграл  Марселя Ильхана со счётом 6-3, 6-4.

Женщины 

 Мария Жуан Кёлер обыграла  Марту Сироткину со счётом 7-5, 6-2.
 Мария Жуан Кёлер выигрывает 1й турнир в сезоне и 3й за карьеру в туре федерации.
 Марта Сироткина уступает 1й финал в сезоне и 3й за карьеру в туре федерации.

Парные турниры

Мужчины 

 Константин Кравчук /  Денис Молчанов обыграли  Кароля Бека /  Камиля Чапковича со счётом 6-4, 6-3.

Женщины 

 Оксана Калашникова /  Марта Сироткина обыграли  Людмилу Киченок /  Надежду Киченок со счётом 3-6, 6-4, [10-2].
 Оксана Калашникова выигрывает 5й турнир в сезоне и 19й за карьеру в туре федерации.
 Марта Сироткина выигрывает 4й турнир в сезоне и 10й за карьеру в туре федерации.

Ссылки

См. также 
 Кубок президента Казахстана

 Цикл женских турниров ITF 2012

 Портал: Теннис

Казахстан
Теннис
Июль 2012 года
2012